Годов () — село,
Годовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122682501. Население по переписи 2001 года составляло 715 человек .

Является административным центром Годовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Йосиповка и
Цецовка.

Географическое положение 
Село Годов находится на берегу реки Зварыч,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Кальное.

История 
 1440 год — дата основания.
 Осень 1694 — во время нападения татар на село состоялся бой, в котором 400 крылатых гусар успешно противостояли 40-тысячной орде и победили её. От ран погиб руководитель защитников Ян Загоровский. Король Ян III Собеский приказал поставить ему памятник (каменный, сохранился до наших дней, отреставрированный летом 2014 ).

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Памятник битвы под Годовом 1694 г.

Примечания